Savigny ist der Name folgender Orte:

 Savigny VD im Kanton Waadt, Schweiz

Gemeinden bzw. Ortschaften in Frankreich:
 Savigny (Haute-Marne), im Département Haute-Marne
 Savigny (Haute-Savoie), im Département Haute-Savoie
 Savigny (Manche), im Département Manche
 Savigny (Rhône), im Département Rhône
 Savigny (Vosges), im Département Vosges
 Savigny, Ortschaft in der Gemeinde La Biolle im Département Savoie
 Savigny, Ortschaft in der Gemeinde Sixt-Fer-à-Cheval im Département Haute-Savoie

mit Namenszusatz:
 Savigny-en-Revermont, im Département Saône-et-Loire
 Savigny-en-Sancerre, im Département Cher
 Savigny-en-Septaine, im Département Cher
 Savigny-en-Terre-Plaine, im Département Yonne
 Savigny-en-Véron, im Département Indre-et-Loire
 Savigny-lès-Beaune, im Département Côte-d'Or
 Savigny-le-Sec, im Département Côte-d'Or
 Savigny-le-Temple, im Département Seine-et-Marne
 Savigny-Lévescault, im Département Vienne
 Savigny-le-Vieux, im Département Manche
 Savigny-Poil-Fol, im Département Nièvre
 Savigny-sous-Faye, im Département Vienne
 Savigny-sous-Mâlain, im Département Côte-d'Or
 Savigny-sur-Aisne, im Département Ardennes
 Savigny-sur-Ardres, im Département Marne
 Savigny-sur-Braye, im Département Loir-et-Cher
 Savigny-sur-Clairis, im Département Yonne
 Savigny-sur-Grosne, im Département Saône-et-Loire
 Savigny-sur-Orge, im Département Essonne
 Savigny-sur-Seille, im Département Saône-et-Loire

Kantone in Frankreich:
 Kanton Savigny-le-Temple im Département Seine-et-Marne
 Kanton Savigny-sur-Braye im Département Loir-et-Cher
 Kanton Savigny-sur-Orge im Département Essonne

Savigny ist der Familienname folgender Personen:
 Bettina von Savigny (1805–1835), deutsche Briefeschreiberin
 Eike von Savigny (* 1941), deutscher Philosoph
 Friedrich Carl von Savigny (1779–1861), deutscher Jurist, Begründer der Historischen Rechtsschule, Namensgeber des Berliner Savignyplatzes
 Friedrich Carl von Savigny (1903–1944), deutscher Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus, siehe Edgar-Jung-Kreis
 Jane Savigny (1912–2001), Schweizer Schauspielerin, Musicalsängerin Operettensängerin
 Karl Friedrich von Savigny (1814–1875), preußischer Diplomat und katholischer Politiker
 Kunigunde von Savigny (1780–1863), Tochter des Frankfurter Kaufmanns Peter Anton Brentano 
 Karl von Savigny (1855–1928), deutscher Landrat und Politiker (Zentrumspartei)
 Leo von Savigny (1863–1910), deutscher Rechtswissenschaftler
 Marie Jules César le Lorgne de Savigny (1777–1851), französischer Naturforscher und Zoologe
 Nicole de Savigny (1535–1590), Mätresse des französischen Königs Heinrich II.
 Vitalis von Savigny (c.1060–1122), heiliggesprochener Gründer des Klosters Savigny sowie der benediktinischen Gemeinschaft von Savigny (1122)

Sonstiges
 Savigny (Burg), Burg in der Nähe von Charmes im Moseltal 
 Kloster Savigny, Zisterzienserkloster in Savigny-le-Vieux

Siehe auch:
 Sauvigny
 Servigny
 Savini